Vultur Csaba (1975.–2021. február 26.) magyar újságíró, egykor az Alba Kör alapító tagja.

Életpályája  
Vultur Csaba  dolgozott a Magyar Narancsnál, majd ő alapította meg a holtankoljak.hu nevű üzemanyagár-összehasonlító portált. 2017 tavaszán nagyobb hírverést kapott, amikor – lelkiismereti okokra hivatkozva – felmondott a Ripostnál. 2017 és 2019 között a Szeretlek Magyarországnál dolgozott. A  Nyugati Fénynek 2020-ban egy időre szintén munkatársa volt. Dolgozott az Érd Médiacentrumnál (Érdmost.hu-nál) is.

Második felesége Bejczi Szilvia volt, aki szintén felmndott a Ripostnál.

Halálának híre 

Több média közölt róla nekrológot . (pl. Szeretlek Magyarország  vagy az NLC  A Facebookon Érd polgármestere, Csőzik László búcsúzott tőle. 

Halálát követően, 2021. március 1-jén a blikk.hu megírta, hogy a Facebookon egyes, halálkufárnak nevezett személyek meghamisították Vultur Csaba halálának körülményeit: azt állították róla, hogy  a koronavírus-elleni oltástól halt meg, holott valójában sem koronavírusos nem volt, sem - szándékával ellentétben - a vakcinát nem kapta meg.  A Ripost is kifejezte felháborodását.

Jegyzetek

Források  
 nyugatifeny.hu
 media1.hu
 mel.hu

További információk 
atv.hu

1975-ben született személyek
2021-ben elhunyt személyek
Magyar újságírók